What’s My Name? может означать:

 What’s My Name? (песня Snoop Doggy Dogg)
 What’s My Name? (песня DMX)
 What’s My Name? (песня Рианны)
 What’s My Name? (альбом T-ara)